
Termin VNR ima više značenja.

 Vomeronazalni receptor, GPCR receptor
 Video vesti (), video segment napravljen ciljem oglažavanja filma, preduzeća ili druge ustanove